La  des championnats du monde de volley-ball féminin s'est déroulée à Rio de Janeiro, au Brésil, du 29 octobre au .

Premier tour

Poule A

Poule B

Poule C

Deuxième tour

Classement 7-10

Classement 1-6

Classement final 

1960
Volley-ball feminin
Volley-ball feminin 1960
Monde feminin 1960
Monde feminin
1960 au Brésil